Стукалин — фамилия:
 Стукалин, Александр Витальевич (род. в 1969 г.) — российский журналист, бывший главный редактор газеты Коммерсантъ.
 Стукалин, Борис Иванович (1923—2004) — советский партийный и государственный деятель.
 Стукалин, Виктор Фёдорович (1927—2016) — советский дипломат.
 Стукалин, Николай Прокофьевич (1920—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Стукалин, Юрий Викторович — российский писатель и переводчик, сценарист, путешественник.